Daniel Scherman (1953-), biologiste moléculaire et neuropharmacologue français
 David E. Scherman (1916-1997),  photographe et journaliste américain
 Karl Gustaf Scherman (1938-), économiste et fonctionnaire suédois. En Suède, il a porté l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans.
 Nosson Scherman (1935-), rabbin américain
 Tony Scherman (1950-), peintre canadien

Patronyme germanique